Taylor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Taylor Township (Columbia County, Arkansas)
 Taylor Township (Craighead County, Arkansas)
 Taylor Township (Nevada County, Arkansas)
 Taylor Township (Illinois)
 Taylor Township (Greene County, Indiana)
 Taylor Township (Harrison County, Indiana)
 Taylor Township (Howard County, Indiana)
 Taylor Township (Owen County, Indiana)
 Taylor Township (Allamakee County, Iowa)
 Taylor Township (Appanoose County, Iowa)
 Taylor Township (Benton County, Iowa)
 Taylor Township (Dubuque County, Iowa)
 Taylor Township (Harrison County, Iowa)
 Taylor Township (Marshall County, Iowa)
 Taylor Township (Beltrami County, Minnesota)
 Taylor Township (Traverse County, Minnesota)
 Taylor Township (Greene County, Missouri)
 Taylor Township (Grundy County, Missouri)
 Taylor Township (Shelby County, Missouri)
 Taylor Township (Sullivan County, Missouri)
 Taylor Township (North Dakota)
 Taylor Township (Ohio)
 Taylor Township (Oklahoma)
 Taylor Township (Blair County, Pennsylvania)
 Taylor Township (Centre County, Pennsylvania)
 Taylor Township (Fulton County, Pennsylvania)
 Taylor Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Taylor Township (Hanson County, South Dakota)
 Taylor Township (Tripp County, South Dakota)